Die Summit Series 1974 war der zweite Wettbewerb nach den Summit Series 1972, in welchem die Nationalmannschaften Kanadas und der Sowjetunion aufeinandertrafen. 

Noch immer waren die NHL-Spieler aufgrund ihres fehlenden Amateur-Status von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Die Sowjetischen Spieler waren per definitionem Amateure, da fast alle zur Roten Armee gehörten. Sie hatten jedoch keine militärischen Aufgaben zu erfüllen. 

Diesmal wurde das kanadische Team durch Spieler der World Hockey Association repräsentiert und es wurden keine NHL-Spieler eingesetzt. Dies hatte zur Folge, dass die sowjetische Mannschaft das Turnier mit vier Siegen, drei Unentschieden und einer Niederlage gewann.

Der Wettbewerb verlief wie zuvor bei der Summit Series 1972 über acht Spiele, davon vier in Kanada und vier in der Sowjetunion. In der Endabrechnung entschied die UdSSR die Serie für sich.

Die Mannschaften

Ergebnisse

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Serienbestwert

Siehe auch 
 Summit Series 1972
 Canada Cup
 Super Series 2007

Weblinks 
 The Summit in 1974 (engl.)
 Hockey Hall of Fame 1974 WHA vs USSR (engl.)
 
Eishockeyserie
Eishockeyveranstaltung 1974
Kanadisch-sowjetische Beziehungen